Les Euneoophora sont un clade de vers plats. Ils font suite aux anciens Neoophora après le détachement des Prorhynchida phylogénétiquement plus proches des Polycladida.

Systématique 
Le clade des Euneoophora a été créé en 2014 par  et .

Phylogénie

Liste des ordres 
 ordre des Cestoda Rudolphi, 1808
 ordre des Fecampiida Rohde, Luton, Baverstock & Johnson, 1994
 ordre des Monogenea Carus, 1863
 ordre des Prolecithophora Karling, 1940
 ordre des Proseriata Meixner, 1938
 ordre des Rhabdocoela Meixner, 1925
 ordre des Trematoda Rudolphi, 1808
 ordre des Tricladida Lang, 1884

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Bibliographie 
 Meixner, 1938 :  Turbellaria (Strudelwuermer). I. Turbellaria (Strudelwuermer). 1: Allgemeiner Teil . Die Tierwelt der Nord und Ostsee 33 IVb pp. 1-146.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Plathelminthe